Conneaut Township, un township du comté de Crawford.
 Conneaut Township, un township du comté d'Erie.

Homonymie de townships